Кайраклы:

 Кайраклы — село в Альшеевском районе Башкортостана, относится к Аксёновскому сельсовету. 
 Кайраклы (приток Кужи) — река в России, протекает в Республике Башкортостан.